Voici la liste des plus grandes entreprises suisses classées selon le chiffre d'affaires.

Classement 2015

2005

Les plus grandes banques

Les plus grandes compagnies d'assurance

Notes et références

Voir aussi 
 Économie de la Suisse

Liens externes 
 Fortune Global 500 (entreprises suisses 2005)
 Forbes Global 2000 (entreprises suisses 2005)

Suisse